Феликс Тиммерманс (Леопольд Максимилиан Феликс Тиммерманс ; 5 июля 1886 года, Лир, Бельгия — 24 января 1947 года, Лир) — бельгийский, фламандский  и художник, переводчик. Писал на нидерландском (фламандском) языке. Трижды номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

Биография 
Родился в бельгийском городе Лир 5 июля 1886 года в многодетной семье. Феликс в семье был тринадцатым из четырнадцати детей. Учился в художественной школе в городе Лир около Антверпена.

Феликс Тиммерманс был писателем- самоучкой, писал пьесы, исторические романы, религиозные произведения и стихи. Он был не только писателем, но и талантливым художником.

В 1910 году вышла первая книга «Сумерки смерти», пронизанная пессимизмом.
Его самая известная книга — это приключенческая книга «Паллитер» в духе Ойленшпигеля, прославляющая радость жизни (1916).

С 1925 член-корреспондент Королевской фламандской академии наук и искусств Бельгии.

Автор повестей «Прекрасные часы в жизни госпожи Симфорозы» (1918), «Я увидел, как пришла Цецилия» (1938), романа «Крестьянский псалом» (1935), исторических романов «Анна-Мария» (1921), «Арфа святого Франциска» (1932), «Семья Хернат» (1941) и романов из жизни художников «Питер Брейгель» (1928) и «Адриан Брауэр» (1948).

После выхода нескольких изданий автор по требованию католического духовенства отказался от своей книги «Паллитер» (1916). Все его последующие произведения оказались не столь удачными. В 1976 году создан фильм по роману Ф.Тиммерманса «Паллитер». Режиссёр фильма — Роланд Верхаверт, сценарист — Хуго Клаус.

Наиболее известные произведения Феликса Тиммерманса: «Анна Мария» (Anna Marie, 1921), «Младенец Христос во Фландрии» (Het ikindeken Jezus in Vla anderen, 1917), «Особо прекрасные часы барышни Симфароза» (De zeer schoone uren van Juffrouw Symfarosa, 1918), «Священник из цветущего виноградника» (De pastoor nit den bloeyenden Wijngaerdt, 1923). Библиография : II. Rutten T., Felix Timmermans, Groningen.

В 1928—1939 годах ездил по Европе, встречался с многочисленными читателями. 

В годы Второй мировой войны посещал Германию, участвовал в коллаборационистском Веймарском собрании поэтов 1941 г. и получил литературную премию Гамбургского университета (1942). После войны подвергался нападкам со стороны общественности Бельгии за связь с немцами в период оккупации, от ареста писателя спасла тяжёлая болезнь, приковавшая его к постели.

Писатель умер в Лире 24 января 1947 года в возрасте 60 лет.

Произведения 

 1907: Door de dagen. Indrukken van Polleke van Mher (poems)

 1909: «Ecce-Homo» en het bange portieresken (later opgenomen in «Begijnhofsproken»)

 1910: Schemeringen van de dood

 1912: Begijnhofsproken (omvattend: Binnenleiding — De waterheiligen — De sacrificie van zuster Wivina — De aankondiging of de strijd tussen Elias en de Antikrist — «Ecce-Homo» en het bange portieresken — Van zuster Katelijne en 't Lievevrouwken — Het fonteintje — Buitenleiding)

 1916: Pallieter (roman)

 1917: Het kindeke Jezus in Vlaanderen
 1918: De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntje

 1919: Boudewijn (animal fable in verse)
 1921: Anna-Marie

 1921: Karel en Elegast (adaptation)

 1922: De vier heemskinderen (adaptation)

 1922: Uit mijn rommelkast. Rond het ontstaan van «Pallieter» en «Het kindeke Jezus in Vlaanderen»

 1922: Mijnheer Pirroen (theatre play)

 1923: Driekoningentriptiek

 1923: De ivoren fluit (short stories)

 1924: De pastoor uit den bloeyenden wijngaerdt

 1924: Pieter Brugel. Speech given on 31 May 1924

 1924: Het keerseken in den lanteern (omvattend: De nood van Sinter-Klaas — Het masker — Het nachtelijk uur — In de koninklijke vlaai — 't Nonneke Beatrijs — Het verbeternishuis — De eeuwige stilte — Het eerste communiekantje — Het verksken — De begrafenis van Matantje — De verliefde moor — Zomerkermissen — O. L. Vrouw der visschen — Landelijke processie — De kerstmis-sater — Sint-Gommarus — De kistprocessie — Ambiorix)

 1924: En waar de sterre bleef stille staan (theatre play)

 1924: Het kleuterboek. Rijmpjes

 1925: Schoon Lier

 1925: De oranjebloemekens (in Vierde Winterboek van de wereldbibliotheek)

 1926: Naar waar de appelsienen groeien

 ?: In De Fortuin

 1926: Het hovenkierken Gods

 1926: Leontientje (theatre play)

 1928: Pieter Bruegel, zoo heb ik uit uwe werken geroken

 1929: Het werk van Fred Bogaerts (introduction by Felix Timmermans)

 1930: De hemelsche Salomé (toneelspel)

 1931: De wilgen (In «De stad»)

 1932: De harp van Sint-Franciscus

 1933: Pijp en toebak (omvattend: De lange steenen pijp — Rond een plaats van portier — Het konijn — Het geheim der wilgen — In 't Kruis, café chantant — Het liefdekabinet — De moedwillige verkenskop — De heilige kraai — De dinsdagsche heilige — Het gehiem — De oranjebloemekens — Mademoiselle de Chanterie — Twee vertellingen voor mijne kinderen: De uil, Het zegevierend haasje)

 1934: De kerk van Strijthem (In Kerstboek 1934)

 1934: Bij de krabbekoker

 1935: Boerenpsalm

 1936: Het Vlaamsche volksleven volgens Pieter Breughel

 1937: Het jaar des heeren (Karl Heinrich Waggerl — translated from German)

 1938: Het kindeke Jezus in Vlaanderen (adapted to theatre by Karl Jacobs)

 1938: Het filmspel van Sint-Franciscus (theatre play)

 1941: De familie Hernat

 1942: Vertelsels (heruitgegeven in 1986) (comprises: De goede helpers, Perlamoena, De juwelendiefstal, De uil, Prinses Orianda en het damhert, Jef soldaat, Sint-Nicolaas en de drie kinderen, De dag der dieren, Anne-Mie en Bruintje, Het visserke op de telloor, Onze-Lieve-Heer en de koei, De bende van de Onzichtbare Hand, Het verken als kluizenaar, Pitje Sprot, De nood van Sinterklaas, Het zegevierend haasje, Het verkske, Jan de kraai)

 1942: Kindertijd (story in Bloei)

 1943: Die sanfte Kehle (theatre play, original title: De zachte keel) (republished in 2006 by the Felix-Timmermans Kring)

 1943: Minneke-Poes

 1943: Oscar Van Rompay (essay)

 1943: Isidoor Opsomer

 1943: Pieter Bruegel (theatre play)

 1943: Een lepel herinneringen

 1944: Anne-Mie en Bruintje

 1945: Vertelsels III

 1947: Adagio (poems)

 1948: Adriaan Brouwer

 xxxx: Lierke-Plezierke

 1965: Brevarium (omvattend: De zeer schone uren van juffrouw Symforosa, begijntjen — Driekoningentryptiek — Het hovenierken Gods — Ik zag Cecilia komen — Minneke Poes)

Примечания